Orange har flere betydninger:
 Orange – en farve
 Orange (mobilselskab) – en multinational telekommunikationsvirksomhed
 Orange priser – et reklameslogan fra DSB

Steder

Australien 
 Orange, New South Wales – en by i New South Wales

Frankrig 
 Orange, Vaucluse – en kommune i Provence-Alpes-Côte d'Azur

Sydafrika 
 Orange Free State – en Boer republik; senere en provis i Sydafrika
 Orange River – den længe flod i Sydafrika
 Orange River Colony – var en britisk koloni som blev oprettet gennem annekteringen af Oranjefristaten

USA 
 Orange, Californien – en by i den amerikanske delstat Californien
 Orange, Connecticut
 Orange, Georgia
 Orange, Illinois
 Orange, Indiana
 Orange, Massachusetts
 Orange, New Hampshire
 Orange, New Jersey
 Orange, New York
 Orange, North Dakota
 Orange, Ohio
 Orange, Texas
 Orange, Vermont
 Orange, Virginia
 Orange, Wisconsin